Lazorthes peut désigner :
 Céline Lazorthes (1982-), cheffe d'entreprise française ;
 Guy Lazorthes (1910-2014), médecin et universitaire français.